Сергей Петрович Ефименко (26 января 1930 года, Мариуполь, Украина — 13 августа 2004 года, Москва) — учёный-металлург в области чёрной металлургии и металловедения, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной премии СССР (1984).

Биография 
Сергей Петрович Ефименко родился в 1930 году в семье рабочего и радистки завода. После окончаия металлургического техникума поступил в институт.
 1954 — Окончил Ждановский металлургический институт, направлен в аспирантуру на каяфедру прокатного производства.
 С 1955 года - на освобожденной комсомольской и партийной работе. 
 1975 — директор Донецкого металлургического завода.
 1984 — лауреат Государственной премии СССР.
 1990 — Член-корреспондент АН СССР,
 1991 — Член-корреспондент РАН.
Скончался после тяжелой болезни 13 августа 2004 года (по другим данным, в августе 2002 года). Похоронен в Москве, на Даниловском кладбище.

Научная деятельность 
Сергей Петрович — автор трудов по физико-химическим принципам получения сталей; особое внимание уделялось получению сталей с содержанием азота выше границ растворимости азота в жидкой фазе.

Примечания

Литература 
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2006.
 Гаврилюк В. Г., Ефименко С. П. Влияние азота на структуру и свойства железа и перспективные направления разработки высокоазотистых сталей. Труды I-ой Всесоюзной конференции «Высокоазотистые стали». Киев 18-20 апреля 1990. -С. 5-26.
 Ефименко С. П., Пановко В. М., Лещинская Е. М., Сокол И. Я., Ригина Л. Г., Мишина Е. Г., Гаврилюк В. Г., Марков Б. П. «Коррозионно-стойкая немагнитная износостойкая сталь». Патент РФ № 2116374, 1996.
 Ефименко СП., Пановко В. М., Лещинская ЕМ, Сокол И. Я., Ригина Л Г., Мишина ЕГ., Гаврилюк ВГ, Марков Б. П. «Коррозионностойкая немагнитная износостойкая сталь». Патент РФ No216374, 1998.

Ссылки 
 Ефименко 
 [slovar.wikireading.ru/2863604 Ефименко, Сергей Петрович.]
 Ефименко, Сергей Петрович.
 Ефименко, Сергей Петрович, фото.
 Коррозионно-стойкая немагнитная износостойкая сталь
 Ефименко С.П.(RU), Пановко В.М.(RU), Лещинская Е.М.(RU), Сокол И.Я.(RU), Ригина Л.Г.(RU), Мишина Е.Г.(RU), Гаврилюк Валентин Геннадиевич (UA), Марков Б.П.(RU) КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ НЕМАГНИТНАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ СТАЛЬ

Металлурги СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Похороненные на Даниловском кладбище
Делегаты XXVI съезда КПСС